Прусе́нко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Прусенко, Евгений Дмитриевич (род. 1956) — украинский учёный, дорожник и государственный служащий.
 Прусенко, Иван Осипович (род. 1901) — советский военный и милиционер.

См. также 
 Проценко